Артюр Николас Теате (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Ренн» и сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Теате — воспитанник клуба «Остенде». 10 августа 2020 года в матче против «Беерсхота» он дебютировал в Жюпиле лиге. 4 октября в поединке против «Мускрон-Перювельз» Атрюр забил свой первый гол за «Остенде». Летом 2021 года Теате на правах аренды перешёл в итальянскую «Болонью». 18 сентября в матче против миланского «Интера» он дебютировал в итальянской Серии A. В этом же поединке Артюр забил свой первый гол за «Болонью». Летом 2022 года клуб выкупил трансфер игрока за 5,4 млн. фунтов стерлингов.

Летом того же года Теате перешёл во французский «Ренн», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 19 млн. евро. 7 августа в матче против «Лорьяна» он дебютировал в Лиге 1.

Международная карьера 
16 ноября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Уэльса Теате дебютировал за сборную Бельгии.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Бельгии для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Ренн»